Флаг муниципального образования Горня́цкое сельское поселение Вышневолоцкого района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3332.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого над разорванным, вверху, белым стропилом, под которым помещён равноконечный жёлтый крест, накрест положенные остриями вверх кирка и молот, габаритные размеры которых составляют ? ширины полотнища, размеры стропила − 1/2 ширины полотнища, креста − 1/5 ширины полотнища».

Символика 
Разорванное стропило аллегорически обозначает гору и основное богатство — залежи камня, щебня и песка. Кроме того, разорванное стропило — образ пути древнего волока, который начинался у стен древней Николо-Столпенской пу́стыни, которую символизирует крест.

Кирка и молот аллегорически указывают на основной вид деятельности жителей поселения — работу на горно-обогатительном комбинате — Терелесовского карьероуправления.

См. также 
 Герб Горняцкого сельского поселения (Тверская область)

Примечания 

Флаги, содержащие горную эмблему